

Događaji 

 Babilonski kralj Nabukodonosor II. počinje opsadu Jeraluzalema; s Jeruzalemom pada Kraljevstvo Juda.

Rođenja

Smrti